Евге́ний Сау́лович Сапи́ро (род. 29 января 1934, Мариуполь Донецкой области, Украинская ССР) — советский и российский политик, учёный-экономист, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой учёта и финансов (1976–1987), почётный профессор Пермского университета.

Биография 
В 1941 году вместе с родителями (отец — инженер-металлург, мать — врач) был эвакуирован на Урал. Сначала семья жила в Нижнем Тагиле, а затем в г. Чусовой.

В 1956 году окончил Уральский политехнический институт, получив диплом инженера-металлурга.

В 1956–1961 годах — помощник мастера, мастер, старший мастер, калибровщик Чусовского металлургического завода. Член КПСС (1961).

В апреле — ноябре 1961 года — старший мастер строящегося прокатного цеха завода «Камкабель» (г. Пермь), заместитель начальника цеха.

В 1961–1973 годах — старший инженер, ассистент, аспирант, старший преподаватель, доцент Пермского политехнического института. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию "Вопросы организации производства привалковой арматуры прокатных станов".

В 1973–1987 годах — доцент, профессор кафедры экономической кибернетики, заведующий кафедрой учёта и финансов Пермского университета. В 1977 году получил учёную степень доктора экономических наук за диссертацию «Проблемы совершенствования экономического механизма технического развития промышленного предприятия».

В 1987 года — заведующий пермским отделом Института экономики УрО АН СССР.

С 1990 года — заместитель председателя Пермского облисполкома по экономике.

С 1992 года — первый заместитель главы Администрации Пермской области.

С 1994 по 1997 годы — председатель Законодательного собрания Пермской области, член Совета Федерации, председатель комитета по экономической политике Совета Федерации.

В мае — сентябре 1998 года — министр региональной и национальной политики РФ, позднее возглавил Пермский общественный фонд стратегических исследований.

С 2000 по 2004 год — директор научно-информационного центра Российской академии государственных служащих, эксперт фонда стратегических разработок (Фонд Греф).

С 2004 года по 2015 год — советник министра природных ресурсов РФ, заместитель председателя правления Пермского землячества.

С 2015 года — научная и публицистическая деятельность.

Научная деятельность 

Научные исследования Е. С. Сапиро посвящены экономическим проблемам научно-технического прогресса и региональной экономики.

Автор более 170 научных публикаций, в том числе 9 монографий. Почётный профессор Пермского университета (ПГНИУ) и Пермского государственного технического университета (с 25.12.2008). Действительный член Российской академии естественных наук (1994).

Основные работы

Научные работы 
 Современные методы управления научно-техническим прогрессом. Пермь, 1973;
 Организация и эффективность технического развития предприятия (1980).
 Технический прогресс: опыт планирования, организации, стимулирования (1980, в соавт. с Л. Г. Пинаевым).
 В условиях эксперимента: опыт завода «Камкабель» (1986, в соавт. с Ф. Д. Демиковским).
 Предприятие: управление прогрессом (1988).
 Экономический анализ качества продукции (1988).

Воспоминания, публицистика, художественная литература 
 Стриптиз с юмором. Пермь, 2003.
 Трактат об удаче. Изд. «Маматов», 2009.
 Путь к успеху. Female edition. Изд. СКАГС, 2011 (в соавт. с В. П. Чичкановым).
 Времена и мгновения. Пермь, 2013.
 Никого впереди (роман). СПб.: Маматов, 2015.

Примечания

Ссылки 
 Сапиро Евгений Саулович // Энциклопедия «Пермский край».
 
 
 
 
 
 

Экономисты СССР
Экономисты России
Выпускники Уральского технического университета
Преподаватели Пермского политехнического университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели экономического факультета Пермского государственного университета
Депутаты районных (в городах) советов СССР
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Министры региональной политики Российской Федерации
Министры национальной политики Российской Федерации
Преподаватели Российской академии государственной службы
Председатели Законодательного собрания Пермского края
Почётные профессора Пермского государственного университета
Мемуаристы России
Члены РАЕН